«Тайна мисс Бринкс» () — польский чёрно-белый художественный фильм, детектив 1936 года.

Сюжет 
Две женщины отправляются в горы. Одна из них падает в пропасть. Возможное, кто-то специально перерезал её канат? Следствие очень сложное. А возможно пропавшая женщина жива?

В ролях 
 Альма Кар — Ванда Тарская
 Лена Желиховская — Кэти Бринкс
 Александр Жабчинский — Хенрик Малевич
 Зыгмунт Хмелевский — банкир Вильчинский
 Хелена Гроссувна — Кристина, дочь Вильчинского
 Казимеж Юноша-Стемповский — Кароль Ульберт
 Феликс Жуковский — секретарь Ульберта
 Ян Курнакович — детектив Келих
 Михал Знич — детектив Белецкий
 Дора Калинувна — детектив Мэри Курек
 Роман Дерень — работник гостиницы
 Тадеуш Фиевский — стюард в поезде
 Михал Халич — комиссар полиции
 Стефан Гуцкий (Стефан Гуляницкий) — мистер Стоп

Ссылки 
 Описание фильма на сайте polskifilm.ru 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 

Чёрно-белые фильмы Польши
Криминальные фильмы Польши
Фильмы Польши 1936 года